Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest (Budafok–Tétény)
 Le  de Vienne (Donaustadt)